

Les mouches sont des insectes volants de l'ordre des diptères.

Ce terme est à l'origine de plusieurs mots composés ou expressions :
 les mouches volantes (corps flottants) ou myodésopsie sont des poussières ou des corps étrangers situés dans l'humeur vitrée de l’œil. ;
 le pied-de-mouche, caractère utilisé en typographie ;
 le bateau-mouche, type d'embarcation ;
 l’amanite tue-mouches, champignon ;
 les  désignent une écriture maladroite.
 « Faire mouche », toucher le centre d'une cible et donc « viser juste » (même dans un sens figuratif).
 « Fine mouche », désigne une personne rusée.

Le mot « mouche » se rapporte également à divers domaines, énumérés ci-après.

Coutellerie 
Le mot « mouche » est un terme technique de coutellerie qui désigne dès le  la partie métallique excédante à l'extrémité du ressort. La mouche la plus célèbre est celle en forme d’abeille apparaissant sur les couteaux produits à Laguiole.

Patronyme 
 Yohanna Petros Mouche (1943), prélat catholique irakien, de rite syriaque.

Toponymes 
Bras des Mouches, un ruisseau affluent de la rivière à Mars, dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Sport 
 La mouche, imitation d'un insecte pour la pêche à la mouche.
 La mouche est le point noir au centre d'une cible, de là vient l'expression « faire mouche »,  atteindre son but.
 La mouche, bouton placé à la pointe du fleuret pour le rendre inoffensif, on parle alors de « fleuret moucheté ».
 Les poids mouches forment une catégorie en boxe.
 « Venir en mouche », au horse-ball, signifie se placer sous les buts adverses afin de désorganiser la défense.

Esthétique 
 La mouche, autre nom pour le grain de beauté (nævus), voire un faux grain de beauté, fait de mousseline noire et collé sur le visage, utilisé sous l’Ancien Régime par les dames de l'aristocratie pour faire ressortir la blancheur de leur teint.
 La mouche, petite touffe de barbe que l'on laisse pousser sous la lèvre inférieure.

Littérature

Romans, poèmes et essais 
 Diverses fables de La Fontaine, vers 1668 : 
 La Mouche et la Fourmi,
 Le Renard, les Mouches et le Hérisson,
 Le Coche et la Mouche.
 La Guerre des mouches, de Jacques Spitz, édité chez Gallimard en 1938.
 Mouche, nouvelle de Maupassant qui a été adaptée dans un film homonyme par Marcel Carné.
 De la mouche à l'Homme, par André Rostand.
 Sa Majesté des Mouches (Lord of the Flies), roman en anglais de William Golding écrit en 1954, adapté dans deux films du même nom sortis, en 1963 et 1990.
 Des mouches, par André Bay, 1982.
 Les Mouches, le pire ennemi de l'homme, par Martin Monestier aux éditions du Cherche midi, 1999.
 Les Mouches, par Bernard Dimey dans le recueil poétique Sable et cendre.

Théâtre 
 Un monsieur qui prend la mouche, comédie d’Eugène Labiche.
 Les Mouches, pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre.

Bande dessinée 
 Mouche, par Philippe Sternis aux éditions Bayard.
 Le Roi des mouches par Mezzo et Pirus, aux éditions Albin Michel (2005).
 Mouche humaine, un personnage « super-méchant ».
 Monsieur Mouche, comic strip signé Rab, pseudonyme d'Armand Godet (1912-1990), ayant paru dans divers quotidiens.

Musique 
 Mouche, comédie musicale mise en scène par Raymundo de Larrain avec Christine Delaroche, Jean-Claude Drouot et Magali Noël, présentée au théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1966. Adaptation française de Paul Misraki d'un succès de Broadway Carnival! (paroles et musique et de Bob Merrill, livret de Michael Stewart, d'après une nouvelle de Paul Gallico The Love of Seven Dolls et Lili).
 Mouche-Sonopresse, maison d'édition de musique.
 Jean Mouchès, chanteur français.
 Les Mouches, groupe de musique canadien.
 Piques Mouches de Michel Luette, (1566-1686).
 Les Attrape-mouches de Gilbert Bourdin (Les Ours du Scorff).
 L'aigle ne chasse pas les mouches, chanson de l'album Cinquième As de MC Solaar.
 L'Enfant assassin des mouches, album de Jean-Claude Vannier.

Personnages 
 « Mouche » est le nom de l'héroïne éponyme de la nouvelle de Maupassant.
 « Mouche » est le nom du personnage joué par Anne Baxter dans le film Les Cinq Secrets du désert (Five Graves to Cairo) tourné en 1943 par Billy Wilder.
 Monsieur Mouche, personnage du roman Peter Pan de J. M. Barrie, et de son adaptation en dessin animé par Walt Disney.
 Jean-Sébastien Mouche est le nom de l'inventeur fictif des bateaux-mouches.

Cinéma et télévision 

 La Mouche, un film de Walter Reisch sorti en 1954.

 La Mouche noire, un film d'horreur de série B de Kurt Neumann sorti en 1958, adapté de la nouvelle de George Langelaan.
 Le Retour de la mouche, un film de Edward Bernds sorti en 1959.
 La Malédiction de la mouche, un film de Don Sharp sorti en 1965.
 La Mouche, un film de David Cronenberg sorti en 1986, remake du film de 1958.
 La Mouche 2, un film de Chris Walas sorti en 1989.

 
 Mouche, téléfilm de Jacques Antoine de 1968.
 Mouche, film inachevé de Marcel Carné de 1991.
 La Guerre des mouches, documentaire de Jean-Pierre Cuny (épisode de la série Les Inventions de la vie, 1993).
 Les Aventures d'une mouche, dessin animé franco-canadien, adapté de la bande dessinée de Lewis Trondheim.
 Mouche, série télévisée française.

Divers 
 La Mouche, constellation.
 Nuage de la Mouche, nuage interstellaire qui s'y trouve.
 Mývatn, dit « le lac des Mouches », en Islande.
 mouche velcro, une épreuve dans l’émission Takeshi’s Castle.
 Scaramouche, personnage de la commedia dell'arte.
 Belzébuth (en Hébreu : בעל זבוב, Baʿal Zəbûb, littéralement le « Seigneur des mouches »).
 Bogue (défaut d’un programme informatique), en référence aux insectes étant venus perturber le fonctionnement des premiers ordinateurs.

Références 

Homonymie de titre

pt:Mosca